Fauzi Bowo
 Fauzi al-Kawukdżi
 Fauzi al-Mulki
 Fauzi Mubarak Ajisz